José Rodríguez Carracido (Santiago de Compostel·la, 1856 - Madrid, 1928), farmacèutic i químic espanyol 
 José Rodríguez Vázquez (Vigo, 1889 - Melipilla, Xile, 1972), futbolista gallec 
 José Rodríguez de la Borbolla (Sevilla, 1947), segon president de la Junta d'Andalusia
 José Rodríguez Reza (Ourense, 1922), advocat i polític gallec
 José Rodríguez Losada (1797, Iruela - 1870, Londres), rellotger espanyol 
 José Ángel Rodríguez de la Peña (Los Corrales de Buelna, 1975) futbolista càntabre
 José Antonio Rodríguez Ferrer (L'Havana, Cuba, 1864 - 1935), compositor cubà 
 José Antonio Rodríguez Saavedra (O Porriño, 1968), futbolista gallec 
 José Carlos Rodríguez Sedano (Puebla de los Infantes, Sevilla, 1903 - ?), violinista espanyol
 José Gaspar Rodríguez de Francia (1766 - 1840), primer dirigent del Paraguai després de la independència d'Espanya
 José Luis Rodríguez Aguilar (1994), ciclista xilè
 José Luis Rodríguez García (Loeches, 1966), ciclista madrileny 
 José Luis Rodríguez Loreto (Sevilla, 1971), futbolista andalús 
 José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960), cinquè President del Govern espanyol (2004-2011) 
 José Manuel Rodríguez Méndez (A Caridá, Astúries, 1945), mestre asturià establert a Catalunya
 José Manuel Rodríguez Ortega (Almeria, 1972), futbolista andalús 
 José Manuel Rodríguez Portela (La Corunya, 1962), futbolista gallec 
 José María Rodríguez Barberá (Daia Nova, 1947), polític valencià establert a Mallorca 
 José Ramón Rodríguez Gómez (Huelva, 1987), futbolista andalús